Les Fiat Ducato et ses versions Citroën Jumper et Peugeot Boxer sont des véhicules utilitaires légers, vendus sous les marques Fiat, Citroën, Opel, Peugeot et Ram Trucks. Ils sont fabriqués par Sevel S.p.A (Società Europea Veicoli Leggeri - Société Européenne de Véhicules Légers) qui est une société conjointe PSA Peugeot Citroën - Fiat (aujourd'hui Stellantis) formée en 1978 et sous direction Fiat Professional. La version américanisée du Ducato, Ram ProMaster, est assemblée dans l'ex-usine Chrysler de Saltillo (Mexique) à partir d'éléments détachés fournis par l'usine italienne.  

Le premier Fiat Ducato est sorti des chaînes le . Le modèle a été décliné en trois générations distinctes de véhicules. Il est produit dans l'usine SEVEL Sud à Atessa, dans la Vallée du Sangro, au pied des Abruzzes, près de la mer Adriatique, chez Fiat Automoveïs au Brésil et, depuis 2013, au Mexique pour servir le marché nord-américain où il est commercialisé sous le nom de Ram ProMaster.

La collaboration entre les constructeurs Fiat S.p.A. et Citroën S.A. remonte aux années 1970. Chacun possédait déjà une certaine expérience en la matière, Fiat depuis 1910 avec les séries 612-614 puis 615 et 616, ensuite avec le Fiat 1100 T et enfin avec le Fiat 238, Citroën avec le fameux Type H de 1948. Peugeot avait, quant à lui, d'abord poursuivi la production de son propre fourgon, le Peugeot J9, avant de se joindre à la coopération avec le Peugeot J5. 

Le Fiat 242, modèle le plus lourd de la gamme, était déjà le fruit de la première collaboration avec Citroën, qui le distribuait en France sous le nom Citroën C35.

Générations et modèles

Ducato I - Alfa Romeo AR6 - Citroën C25 - Fiat Talento - Peugeot J5 - Talbot Express 

Malgré l'ouverture des marchés prônée par la Communauté européenne, le marché français reste fermé au Fiat Ducato de la première génération. Il faudra attendre 1994 et la seconde série pour le voir sur les routes de l'hexagone venir concurrencer les versions Peugeot et Citroën.
Le Ducato a été restylé en , le C25 et le J5 en .

Ducato II - Jumper I - Boxer I 

C'est à partir de cette seconde série, lancée en 1994, que le Fiat Ducato a été commercialisé librement en France dans quasiment toutes ses versions, fourgon, plateau minibus et châssis pour camping-car, où il prendra très rapidement le leadership en couvrant plus de 75 % du marché.
L'utilitaire a vu sa face avant et ses feux arrière restylés en .

Ducato III - Jumper II - Boxer II - Movano III - RAM Promaster 

Cette troisième génération a vu le jour en 2006 et a bénéficié d'un restylage en mai 2014.

Jumper Type H 

Le Citroën Jumper Type H est basé sur le Citroën Jumper II sur lequel a été appliqué un kit carrosserie reprenant les caractéristiques du Citroën type H. Cette version du Jumper a vu le jour en 2017 et est disponible en plusieurs versions dont van, camping et foodtruck.

Initialement, il était produit artisanalement par le carrossier italien Caselani dans une version qui devait être limitée à . Citroën et le carrossier ont ensuite trouvé un accord pour une production à plus grande échelle, accompagnée d'une baisse des tarifs.

Production 
Le cap des  produits a été franchi le , peu après le lancement de la  génération du Ducato. Le  million d'exemplaires produits a été atteint à l'automne  et les  en .

À partir de , les deux constructeurs ont décidé d'augmenter de 30 % la capacité de l'usine Sevel de Val di Sangro, en Italie, où les véhicules sont produits, pour passer d'un potentiel de , soit  par jour. Une nouvelle organisation de la production mise au point par Fiat a permis de passer le cap des  annuels, soit une production quotidienne de .

Le , Fiat a célébré le 5 000 000e Ducato produit dans son usine italienne, dont plus de  en version camping-car. Le cap des  a été franchi le .

La fabrication a été arrêtée fin  dans l'usine brésilienne Iveco de Sete Lagoas. À partir de , en Amérique latine, les Fiat Ducato sont importés du Mexique, les versions PSA ne sont plus commercialisées.

La répartition de la production se fait à environ 35 % pour PSA et 65 % pour Fiat Professional.

Production par modèle depuis 1984 :

Légende : 
 NC : nombre non communiqué, vraisemblablement inclus dans Fiat Ducato,
 -/- : modèle plus commercialisé,
 -*- : modèle non encore commercialisé,
 (1) : total partiel.
 Données 1984 à 1994 = ? (chiffres des années 1988 à 1992 peu vraisemblables car le cumul 1981 à 1991 arrive à 500.000 ex. (réf. Fiat) / à partir de 1995 : ref. ANFIA & OICA.

Autres pays 
 La version Fiat Ducato 244 a été aussi fabriquée dans l'usine Fiat Automoveïs au Brésil de  au 16 décembre . En Russie, il a été fabriqué sous licence chez Severstal entre  et  au rythme de  par an.

 À la suite de l'alliance Fiat-Chrysler, le Fiat Ducato III (ZFA.250) est produit au Mexique et commercialisé en Amérique du Nord sous le nom de Ram ProMaster depuis .

 Depuis le , le Fiat Ducato 250 produit au Mexique est également exporté sur les marchés d'Amérique du Sud sous la marque Fiat Professional.

 L'usine fondée comme GM Manufacturing Poland, où dans les dernières années l'Opel/Vauxhall Astra a été assemblée, est en train d'être élargie et convertie pour servir comme deuxième site européen de production des versions du Fiat Ducato des marques ex-PSA.

Autres versions 
  Le châssis-cabine des Citroën Jumper, Peugeot Boxer et surtout Fiat Ducato sert régulièrement de base aux nombreux constructeurs européens de camping-cars. Jusqu'en , plus de  ont été vendus à cet effet aux carrossiers aménageurs spécialisés. Fiat Professional a atteint une part de marché de 73 % du secteur.
 Le châssis du Fiat Ducato sert aussi de base aux versions minibus distribuées dans le réseau Irisbus devenu Iveco Bus mais aussi carrossé par d'autres spécialistes mondiaux.

Camping-cars

Bus

Châssis-cabine

Notes, sources et références

Annexes

Liens externes 
 Mini-site officiel du Peugeot Boxer
 Mini-site officiel du Citroën Jumper
 Site officiel de Fiat Professional

Ducato
Jumper
Boxer
ProMaster
Véhicule utilitaire
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020